A dargva ábécé a dargva nyelv írására használatos. A nyelvet 1927-ig arab betűkkel írták, majd 1926 és 1937 között latin írással. A ma is használatos írást 1937-ben, a cirill írás módosításával alakították ki.

Az 1926-os latin ábécé betűrendje a következő volt:
A, B, C, Ç, D, E, Ə, F, G, Ƣ, H, H̨, Ħ, I, J, K, K̨, L, M, N, O, P, Q, Q̱, R, S, Ş, S, T, Ţ, U, V, W, X, X̨, X, Z, Z̨, Ƶ, Ƶ̨

Jegyzetek

További információk
Omniglot.com
Transliteraion of Non-Roman Scripts
WritingSystems.net

Cirill eredetű ábécék
Oroszországi ábécék